Gladhouse Reservoir es un embalse en Midlothian, Escocia, Reino Unido, el cual se encuentra a ocho kilómetros al sur de Penicuik. Se trata de la zona más grande de Agua dulce en el área de Lothians.

Las 190 hectáreas del pantano en las Colinas Moorfoot es uno de un grupo de pantanos que surten a la ciudad de Edimburgo de agua. El embalse es alimentado por el Río Esk sur (Escocia).

Gladhouse Reservoir es también un Site of Special Scientific Interest o SSSI, y una Zona de especial protección para las aves. It is an important roosting site for Anser brachyrhynchus, el ganso de pie rosa.

En el pantano existen tres islas.

Véase también

Relación de embalses y presas en el Reino Unido

Enlaces externos
Ordnance Survey - mapa del embalse Gladhouse -en inglés-
Ordnance Survey - Gladhouse Reservoir, un templo para los circuitos a pie -en inglés-
Excavation of three long cists at Gladhouse Reservoir
JNCC Hoja informativa sobre los humedales en Ramsar -en inglés-
Joint Nature Conservation Committee webpage on Gladhouse Reservoir

Geograph photo 168875, Gladhouse Reservoir

Gladhouse
Sitios Ramsar en el Reino Unido